Grã-Bretanha — a maior das Ilhas Britânicas, conhecida também como Britânia
 Britânia (mitologia) — personificação feminina da ilha da Grã-Bretanha

Subdivisões do Império Romano 
 Britânia (província romana) — até o final do século II
 Britânia Superior — entre os séculos II e IV
 Britânia Inferior — entre os séculos II e IV
 Diocese da Britânia — depois do século IV
 Britânia Prima — depois do século IV
 Britânia Secunda — depois do século IV

Empresas
 Britânia Eletrodomésticos — empresa brasileira fabricante de eletrodomésticos
 Thomsonfly — companhia aérea do Reino Unido cujo antigo nome era Britannia Airways

Séries de televisão
 Britannia (série de televisão) - britânico-americana, produzida pelo Amazon Prime e Sky Atlantic
 Britannia High — do canal britânico iTV1

Outros usos
 Britânia (Goiás) — município brasileiro
 Britânia Sport Club — antigo clube brasileiro de futebol de Curitiba
 Britannia Stadium — estádio em Staffordshire, Inglaterra
 Ponte Britannia — em Gales, Reino Unido
 RMS Britannia — navio lançado em 1840

Desambiguações de topônimos